Distrikt Tongod bezeichnet folgende Distrikte

in Malaysia:
 Distrikt Tongod (Malaysia), in der Provinz Sabah

in Peru
 Distrikt Tongod (San Miguel), in der Provinz San Miguel (Region Cajamarca)